Folgende Cosmas-und-Damian-Kirchen tragen das Patrozinium der heiligen Brüder Kosmas und Damian:

Bulgarien 
 St. Cosmas und Damian (Kloster Kuklen) in Kuklen, orthodox

Deutschland 
 St. Cosmas und Damian, evang. Stadtkirche in Bad Cannstatt, Baden-Württemberg
 St. Cosmas und Damian in Barßel, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian in Bienen, Bienen, Nordrhein-Westfalen
 St. Cosmas und Damian in Bilshausen, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian in Bockhorn, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian in Bödefeld, Bödefeld, Nordrhein-Westfalen
 St. Cosmas und Damian in Bornum bei Bockenem, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian, ev. Kirche in Bückeburg-Petzen, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian in Burgheim, Bayern
 St. Nicolai (Drackenstedt), Drackenstedt, Sachsen-Anhalt
 St. Cosmas und Damian (Ebergötzen), Ebergötzen, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian in Eckendorf, Rheinland-Pfalz
 Cosmas- und Damiankirche in Ennabeuren, Baden-Württemberg
 Essener Münster, Nordrhein-Westfalen
 St. Cosmas und Damian in Euerbach, Bayern
 St. Cosmas und Damian (Exten), Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian, Ganderkesee, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian, Gau-Algesheim, Rheinland-Pfalz
 St. Cosmas und Damian Geisleden, Thüringen
 St. Cosmas und Damian (Glesch), Bergheim, Nordrhein-Westfalen
 Marktkirche St. Cosmas und Damian (Goslar), Goslar, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian (Groß Düngen), Bad Salzdetfurth, Niedersachsen
 St. Kosmas und Damian, Gutenzell, Baden-Württemberg
 St. Cosmas und Damian in Gutweiler, Rheinland-Pfalz
 St. Cosmae und Damiani, Hambergen, Niedersachsen
 St. Cosmae et Damiani zu Hassel ev.-luth. Kirche Hassel/Weser, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian (Hattenhof) in Hattenhof, Hessen
 St. Cosmas und Damian (Herberhausen) in Göttingen, Niedersachsen
 Cosmas-und-Damian-Kirche, in Hörselberg-Hainich, OT Wenigenlupnitz, Thüringen
 St. Cosmas und Damian (Holzweiler) in Erkelenz, Nordrhein-Westfalen
 St. Cosmas und Damian (Immenrode), Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian (Köln-Weiler), Nordrhein-Westfalen
 St. Cosmas und Damian (Leer), Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian, Abteikirche Liesborn, Wadersloh, Nordrhein-Westfalen
 St. Cosmas und Damian Liggersdorf, kath. Pfarrkirche in Hohenfels (bei Stockach), Baden-Württemberg
 St. Cosmas und Damian (Lunsen), in Lunsen, Ortsteil von Thedinghausen, Niedersachsen
 St. Kosmas und Damian Kirche, Maikammer, Rheinland-Pfalz
 St. Cosmas und Damian, ev. Kirche beim Kloster Marienrode, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian, Meßhofen, Bayern
 St. Cosmas und Damian; ev. Kirche Neunkirchen, Ortsteil der Gemeinde Modautal, Hessen
 Kapelle St. Cosmas und Damian, Nußdorf (Überlingen), Baden-Württemberg
 St. Cosmas und Damian, kath. Pfarrkirche in Oeynhausen, Nordrhein-Westfalen
 St. Cosmas und Damian (Ohmden), Ohmden, Baden-Württemberg
 St. Kosmas und Damian, Pfarrkirche in Pulheim, Nordrhein-Westfalen
 St. Cosmas und Damian (Rauns), Waltenhofen, Bayern
 St. Cosmas und Damian, in Rautenberg, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian (Rheden), Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian, Sasbach-Jechtingen am Kaiserstuhl, Baden-Württemberg
 St. Cosmas und Damian, Silberhausen, Thüringen
 St. Cosmae et Damiani, Stade, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian, Titz, Nordrhein-Westfalen
 St. Cosmas und Damian, Wechterswinkel, Bayern
 St. Cosmas und Damian in Wiarden, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian, Wöhle, Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian (Wunstorf), Niedersachsen
 St. Cosmas und Damian Kirche, Wenigenlupnitz, Thüringen

Frankreich 
 St-Côme-St-Damien (Luzarches), Département Val-d’Oise
 Saint-Côme (Gironde)#Kirche Saint-Côme, Pfarrkirche von Saint-Côme (Gironde)
 St-Côme-St-Damien (St-Côme-d’Olt), Département Aveyron

Griechenland 
 Agii Anargyri (Athen)

Italien 
 San Damiano, Assisi
 Basilika Santi Medici Cosma e Damiano, Bitonto
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Genua
 Oratorio dei Santi Cosma e Damiano, Erli-Panizzara
 Santi Cosma e Damiano, Riace
 Basilika Santi Cosma e Damiano, Rom
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Santi Cosma e Damiano (Lazio)
 Basilika Santi Cosma e Damiano, San Damiano d’Asti
 Santi Cosma e Damiano, San Damiano Macra
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Venedig

Kosovo 
 Kloster der Heiler St. Cosmas und Damian (Zočište-Kloster) bei Rahovec

Kroatien 
 Župna crkva Sv. Kuzme i Damjana/Chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, Fažana/Fasana
 Crkva Sv. Kuzme i Damjana/Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Grožnjan/Grisignana
 Župna crkva Sv. Kuzme i Damjana/Chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, Kaštelir/Castellier
 Crkva Sv. Kuzme i Damjana/Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Kršikla/Chersicla (auch Carsicola)
 Crkva Sv. Kuzma i Damijana/Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Polača/Polazza

Luxemburg 
 Kirche Clerf (St. Cosmas und Damian)

Mazedonien 
 Sv. Kuzman i Damjan, Ohrid

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Hagensdorf
Kärnten
 Filialkirche St. Kosmas
Steiermark
 Pfarrkirche Weng im Gesäuse

Polen 
 Zebrzydowski-Kapelle der Wawel-Kathedrale in Krakau

Portugal 
 São Cosme e São Damião (Gondomar)

Russland 
 Cosmas-und-Damian-Kirche, Pskow

Schweiz 
 St. Cosmas und Damian (Mon), Graubünden
 Katholische Kirche St. Cosmas und Damian, Spreitenbach, Kanton Aargau

Serbien 
 Hl. Cosmas und Damian (Futog), serbisch-orthodoxe Kirche in der Vojvodina
 Kirche Hl. Cosmas und Damian (Kuzmin), serbisch-orthodoxe Kirche in der Vojvodina

Slowakei 
 Kostol sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (Bratislava)

Tschechien 
 Kirche und Kollegiatstift der hll. Cosmas und Damian in Altbunzlau
 Kirche der hll. Cosmas, Damian und der slawischen Patrone, Emmauskloster Prager Neustadt

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)